Macenta ist der Name folgender Orte:

 Macenta (Präfektur), Präfektur in der Region Nzérékoré in Guinea
 Macenta (Stadt), Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur